Een verkeersweg:
 N904 (België)
 N904 (Nederland), zie Provinciale weg 904

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing